Geltinger ist der Familienname folgender Personen:

 Gunther Geltinger (* 1974), deutscher Schriftsteller
 Ulrich Geltinger (gest. nach 1516), österreichischer Adliger